Константин Архипович Краснокутский (1914-1945) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Константин Краснокутский родился 18 декабря 1914 года в селе Залиман (ныне — Балаклейский район Харьковской области Украины). После окончания пяти классов школы работал трактористом. В 1936 году Краснокутский был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях на Халхин-Голе. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 году Краснокутский окончил курсы усовершенствования командного состава. К январю 1945 года гвардии капитан Константин Краснокутский командовал танковой ротой 46-го гвардейского танкового полка 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время Висло-Одерской операции.

14 января 1945 года рота Краснокутского успешно захватила населённый пункт Дзержаново к северу от города Пултуск и направилась к местечку Швелце. Когда немецкие части предприняли контратаку, рота успешно держала оборону, уничтожив 6 противотанковых орудий, 10 батарей миномётов, 17 пулемётов и более 100 солдат и офицеров противника. В том бою Краснокутский получил тяжёлое ранение, его танк был подбит, но сам он продолжал сражаться, погибнув. Похоронен на месте своего последнего боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии капитан Константин Краснокутский посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Был также награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 

Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше